Mužská dvouhra Nordea Open 2021 probíhala ve druhé polovině července 2021. Do singlové soutěže båstadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. V roce 2020 se turnaj pro koronavirovou pandemii nekonal. Obhájcem titulu z roku  2019 byl americký tenista Chilan Nicolás Jarry, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Nor Casper Ruud, jenž ve finále zdolal nenasazeného Argentince Federica Coriu po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal po Geneva Open druhé turnajové vítězství, které představovalo jeho třetí titul na okruhu ATP Tour. Překonal tak svého otce Christina, který hrál v roce 1995 na tomto turnaji finále. Coria odehrál první singlové finále turnaje ATP v kariéře.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nordea Open 2021